Tenisový turnaj ATP Delray Beach International Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 23. února až 1. března v americkém Delray Beach venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 500 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
Delray Beach Open
Tenis v USA v roce 2009
ATP World Tour 2009